Randolph Township (Pennsylvanie)
Randolph Township (Missouri)
Randolph Township (Illinois)